Santos Rui-Gómez de Prado Portocarrero Luna y Braganza,  marqués de San Isidro y señor de Benafarces y Lobones, (Fuenterrabía, 28 de septiembre de 1750 –León, 6 de mayo de 1813) fue un noble y militar español que destacó principalmente por sus heroicas acciones durante la Guerra de la Independencia Española, siendo la figura más importante de la Batalla de León, primera ciudad liberada de la ocupación francesa.

Biografía 

Hijo de Juan Francisco Rui-Gómez y Bustamante, marqués de San Isidro, y de su esposa Teresa de Prado Malleza y Portocarrero. Era sobrino de Juan de Prado y Portocarrero último Governador y Capitán General de Cuba antes de la toma de La Habana por parte de una escuadra británica en 1762.

Como destacado militar ejerció de figura líder en el Batallón Provincial de León, a lo largo de la Guerra de la Independencia de España. Sería luego mariscal de campo de los Reales Ejércitos Españoles, donde fue galardonado con la Gran Cruz de la Orden de San Hermenegildo ya que dispuso de su vida para reclutar gentes en Murías de Paredes y arriesgó su vida en la defensa de León frente a las tropas Napoleónicas.

Tuvo también una fuerte presencia en la batalla del Corral de San Guisán, donde perdieron la vida un elevado número de hombres. Finalmente, murió en batalla en el 1813, un año antes de finalizar la guerra.

El marqués de San Isidro tiene una calle en León, la cual sustituyó al Mercado de Ganados a principios de los años 60. La larga avenida comienza en la rotulada como Plaza de San Francisco. En honor a su valentía y ejemplo durante la defensa de León, se nombró la avenida con el nombre de dicho marquesado.

Ancestros

Véase también 
 Guerra de la Independencia Española

Referencias 

Militares de España del siglo XVIII
Nobles de España del siglo XVIII
Militares de la guerra de la Independencia española
Marqueses de España
Militares de Guipúzcoa
Señores de España
Marqueses de San Isidro
Nacidos en Fuenterrabía